Gaćinović ist der Familienname folgender Personen:

 Mijat Gaćinović (* 1995), serbisch-bosnischer Fußballspieler
 Radoslav Gaćinović (1955–2021), serbischer Politikwissenschaftler